Mutō Sanji ist der Name folgender Personen:

* Mutō Sanji (Politiker) (1925–2001), japanischer Politiker
 Mutō Sanji (Unternehmer) (1867–1934), japanischer Geschäftsmann